El término Montano hace referencia a los siguientes artículos:

Localidades

Montano Antilia, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania.
Montano Lucino, localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.

Personas
Montano de Toledo, obispo entre los años 523 y 531.
Montano (hereje), heresiarca inspirador de la doctrina conocida como Montanismo.